Il singolare del torneo di tennis Houston Open 1983, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Ivan Lendl che ha battuto in finale Paul McNamee 6-2, 6-0, 6-3.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (campione)
 Guillermo Vilas (primo turno)
 Kevin Curren (primo turno)
 Bill Scanlon (semifinali)

 Wojciech Fibak (primo turno)
 Steve Denton (quarti di finale)
 José Luis Clerc (secondo turno)
 Tomáš Šmíd (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Houston Open 1983